É um clube de Futebol da cidade de Caracas, capital da Venezuela.

Títulos
 Campeonato Venezuelano de Futebol: 4 
(1924), (1943), (1944) e (1948)

Ver também 
 Lista de clubes de futebol da Venezuela

Ligações externas 
  RSSSF

Clubes de futebol da Venezuela